La Tortue kan syfta på:

Haiti 

 Tortuga, Haiti, Nord-Ouest, 
 La Tortue (kommun), kommun i arrondissement de Port-de-Paix

Saint Barthelemy 

 La Tortue (ö i Saint Barthelemy),